Die Birinci Divizionu 1994/95 war die vierte Saison der zweithöchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans.

Modus 
In der eingleisigen Liga spielten 15 Mannschaften, einschließlich der außer Konkurrenz spielenden U-16 Nationalelf aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt somit 28 Spiele.

Vereine 
Absteiger aus der Premyer Liqası waren FK Kürmük Qax und FK Avtomobilçi Yevlax. FK Nefteqaz Qusar war in dieser Saison inaktiv und FK Azeri Baku wurde aufgelöst.

Abschlusstabelle 

 Das Spiel U-16 gegen Pambıqçı Zərdab wurde mit einer 0:3-Niederlage für beide Teams gewertet. Gesamt stehen daher den 186 Siegen 188 Niederlagen gegenüber, bei einem Torverhältnis von 712:718.

Weblinks 
 Archiv 1994/95 auf pfl.az

1994
Fußballsaison 1994/95